Chalupecký, Chalupetzky nebo Chaloupecký je příjmení více osob:

 Ferenc Chalupetzky (1886–1951) – maďarský šachový spisovatel
 Henriette Treffz-Chalupetzky, či: Strauss, Todesco (1818–1878), rakouská sopranistka
 Jan Chalupecký (* 1967) – berounský děkan
 Jindřich Chalupecký (1910–1990) – výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik
 Cena Jindřicha Chalupeckého
 Jiří František Chaloupecký (1890–1922) – sociální demokrat, železničář
 Václav Chaloupecký (1882–1951) – český historik

Česká příjmení